Tassa steht für:
 Kesseltrommel in Indien, in der Karibik und auf Sumatra, siehe Tasa (Trommel)

Tassa ist der Nachname von:
 Aleksander Tassa (1882–1955), estnischer Maler und Schriftsteller

TASSA steht für:
 Markenauftritt der ehemaligen Fluggesellschaft Trabajos Aéreos del Sahara

Siehe auch:
 Tasa

Abkürzung